Росіл — вид страви.

 
 Те ж саме, що й розсіл, рідковживане.
 Бульйон, діалектне.
Назва bouillon стала поширеною в Україні у радянський час. Класики використовували росіл - на заході України ("Подано в здоровенних мисах яловичий росіл і до нього пампушки", І. Франко)  ,
юшка, навар - на сході України ("І картопля, і капуста, і навар, і м'ясо тлусте",
М. Стельмах) , . Також, росіл - назва страви: навар з м'яса птиці з локшиною 

Назва національної страви України, Польщі - росіл - пов'язана з сіллю: колись м'ясо консервували солінням і в'яленням, розсолом називали відвар з такого м'яса .
Зі словом "росіл" (розсіл) пов'язані інші назви страв: росівниця , розсольник, росолянка 
 Юшка, діалектне.

Примітки